Cendrillon steht für:
 Cendrillon, Titel eines französischen Märchens von 1697
 Cendrillon (Massenet), Oper Jules Massenets von 1899

Siehe auch:
 Aschenputtel (Begriffsklärung)
 Cenerentola, italienische Oper von 1817
 Cinderella (Begriffsklärung, englisch für „Cendrillon“)